

Островок — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Островок — присілок, Тербунський район, Липецька область

Островок — колишня залізнична станція, Полтавська дирекція залізничних перевезень, Південна залізниця

ru:Островок